

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Błota – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wawer
 Błota – część wsi Stary Brześć w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Błota – część wsi Cetty w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Błota – część wsi Bilno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Błota – część wsi Rdutów w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy
 Błota – część wsi Krępa w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice
 Błota – część wsi Rogóźno w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice
 Błota – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Błota – osada w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Błota – część wsi Pszczonów w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków
 Błota – część wsi Głuszyna w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów
 Błota – osada wsi Pakosław w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Błota – część wsi Mszadla Dolna w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Błota – część wsi Mszadla Stara w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Błota – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza
 Błota – kolonia w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Błota – część wsi Jurkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Błota – część wsi Daromin w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce
 Błota – przysiółek wsi Rączki w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Błota – część wsi Gębiczyn w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Błota – część wsi Młodojewo w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca
 Błota – część wsi Nowa Wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Inne 
Błota – łużycka nazwa krainy geograficznej Spreewald leżącej w Łużycach Dolnych

Zobacz też 
 Błoto

Linki zewnętrzne